78 км, 78-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 78 км — железнодорожный разъезд в Вельском районе Архангельской области.
 78 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге.
 78 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 022635
 78 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 489018 
 78 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 507127 
 78 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 658736 
 78 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Свердловская железная дорога. Код 794911
 78 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Южно-Уральская железная дорога. Код 804136